Juan Manuel Cerúndolo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Fábián Marozsán ha sconfitto Damir Džumhur con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno)
  Fábián Marozsán (campione)
  Damir Džumhur (finale)
  Nikolás Sánchez Izquierdo (secondo turno)

  Otto Virtanen (secondo turno) 
  Frederico Ferreira Silva (primo turno) 
  Lorenzo Giustino (primo turno) 
  Mirza Bašić (primo turno)

Qualificati 

  Kimmer Coppejans (quarti di finale, ritirato)
  Benjamin Hassan (quarti di finale)
  Alexander Weis (primo turno)

  Marko Topo (primo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (primo turno, ritirato) 
  Aldin Šetkić (primo turno)

Wildcard 

  Yevhenii Bondarenko (primo turno)
  Damir Džumhur (finale)

  Matvey Minin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Banja Luka Challenger 2022